Batalla de Lleida (1642), durant la Guerra dels Segadors, que acabà amb victòria francesa.

 Batalla de Lleida (1938), durant la Guerra Civil espanyola, ocupació de la ciutat per part de l'exèrcit colpista.